Бенитагла () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Филабрес-Табернас. Занимает площадь 7 км². Население 84 человека (на 2010 год). Расстояние 64 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Benitagla
 Benitagla

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии